Sticholeia är ett släkte av tvåvingar. Sticholeia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampmyggor
Sticholeia